Доберлуг-Кирххайн — город в Германии, в земле Бранденбург.
 Замок Доберлуг — замок в городе Доберлуг-Кирххайн, в Бранденбурге; в настоящее время музей.